VV Tijnje is een op 22 september 1932 opgerichte amateurvoetbalvereniging uit Tijnje, Friesland, Nederland. De club speelt op "Sportpark De Kampen".

Standaardelftal 
Het standaardelftal speelt in het seizoen 2020/21 in de Vijfde klasse zondag van het KNVB-district Noord.

Competitieresultaten 1950–2018 

|
|
|
|
|
|
|}

Competitie eindstanden 1971-2012 

Tijnje
Sport in Opsterland